Астенический синдром:

 Астения или астенический синдром — медицинский термин.
 Астенический синдром (фильм) — фильм Киры Муратовой.